Gra o miłość (film 1999)
 Gra o miłość (film 2000)